Saxifragia puede referirse a:
 el nombre común de la planta Asplenium ruta-muraria; o
 el nombre común de la planta Saxifraga granulata.